Nom de cinc reis d'Assíria:
 Salmanassar I vers 1275-1235 aC
 Salmanassar II 1031-1019 aC
 Salmanassar III 859-824 aC
 Salmanassar IV 783-773 aC
 Salmanassar V 727-722 aC